Strand er den yderste del af kysten, der støder op mod havet.

Strand kan også have følgende betydninger:

Geografi 
 Strand (ø), en tidligere ø i Nordfrisland
 Strand (London), en gade i London
 Strand kommune, en kommune i Rogaland Fylke i Norge

Andet 
 Strand (album) et album med the Spinanes
 Strand (cigaret), et cigaretmærke fra 1950'erne/1960'erne